Arbusto ima više značenja:
 Arbusto, Caserta
 Arbusto, Potenza